Laubenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 August Laubenheimer (1848–1904), deutscher Industrieller
 Kurt Laubenheimer (1877–1955), deutscher Bakteriologe